Boletopsis — рід грибів родини банкерові (Bankeraceae). Назва вперше опублікована 1889 року.

Класифікація 
До роду Boletopsis відносять 30 видів:

Примітки 

Роди грибів
Банкерові